Густаво Лопес Дэвидсон (; 1 октября 1961, Сан-Сальвадор) — сальвадорский предприниматель и правый политик, в августе 2019 — феврале 2020 председатель партии Националистический республиканский альянс (АРЕНА). Подал в отставку в связи с уголовным преследованием.

Бизнесмен 
Родился в семье крупного предпринимателя, основателя фармацевтической компании Laboratorios López. Окончил католический Университет Святой Марии в Сан-Антонио (США, Техас). По образованию — инженер-технолог фармацевтической промышленности.

Занимался бизнесом на семейных предприятиях. Был генеральным директором, возглавлял советы директоров компаний Laboratorios López S.A. de C.V. и Centrum S.A de C.V. Причсляется к наиболее активным и состоятельным предпринимателям Сальвадора.

Политик 
С подросткового возраста Густаво Лопес Дэвидсон проявлял интерес к политике. Непосредственного участия в гражданской войне 1980-х не принимал, но был активным членом крайне правой партии Националистический республиканский альянс (АРЕНА). С 2003 состоял в высшем партийном органе — Национальном исполнительном совете.

Своим кумиром Густаво Лопес Дэвидсон с юности называл основателя АРЕНА Роберто д’Обюссона, лидера ультраправых сил. Однако его собственная политическая позиция в партийном руководстве была относительно умеренной. Лопес Дэвидсон принадлежит не к «поколению гражданской войны», а к генерации крупных бизнесменов, определяющих политику АРЕНА 2010-х годов.

Весной 2018 Густаво Лопес Дэвидсон заявил о намерении баллотироваться от АРЕНА на пост президента Сальвадора. Однако на партийных праймериз победил другой крупный бизнесмен — Карлос Кальеха. При голосовании 22 апреля 2018 Лопес Дэвидсон получил незначительную поддержку.

На выборах 3 февраля 2019 Карлос Кальеха значительно опередил кандидата ФНОФМ Уго Мартинеса, но проиграл представителю ГАНА Найибу Букеле, который стал главой государства. Третья подряд электоральная неудача побудила АРЕНА произвести смену лидера.

Лидер 
25 августа 2019 Густаво Лопес Дэвидсон сменил Маурисио Интерьяно на посту президента (председателя) партии АРЕНА. Он был избран 15542 голосами, его конкурент врач Франсиско Манзур собрал немногим более 5 тысяч. Победа Лопеса Дэвидсона смотрелась бы убедительно, но следует учитывать, что в голосовании участвовали менее 17 % членов партии.

Политическая программа Густаво Лопеса Дэвидсона предполагает жёсткую борьбу с оргпреступностью и коррупцией. Он намерен активизировать госаппарат на решение этих задач путём привлечения на административные должности людей из бизнес-структур — и при этом заявляет о независимости партии от финансовых групп. Лопес Дэвидсон выступает за максимальное стимулирование частного предпринимательства, децентрализацию системы здравоохранения. Главным своим противником Лопес Дэвидсон назвал «уже не коммунизм, а популизм» (по смыслу, речь идёт об идеологии и практике «социализма XXI века»).

Осенью 2019 года возник резкий конфликт между Густаво Лопесом Дэвидсоном и Наибом Букеле. Президент Сальвадора обвинил президента АРЕНА в хищении оружия на сумму 2 миллиона долларов с целью незаконной торговли (через коммерческие операции компании Centrum с министерством обороны). В ответ Лопес Дэвидсон вчинил Букеле иск на 8 миллионов долларов и обвинил в совершении ряда преступлений.

Отставка 
Уголовное дело и судебный процесс в отношении Густаво Лопеса Дэвидсона отразились на политическом положении возглавляемой им партии. 17 февраля 2020 Лопес Дэвидсон подал в отставку с руководящего партийного поста — дабы его правовые проблемы не подрывали имидж АРЕНА. В партийном руководстве было высказано сожаление в этой связи и выражена благодарность Густаво Лопесу Дэвидсону за эффективное демократическое руководство. Подчёркнуто, что его отставка носит временный характер: предполагается, что после судебного процесса он вернётся на лидерский пост.

Согласно уставу, новым председателем (президентом) АРЕНА стал вице-президент партии Эрик Сальгеро, курировавший вопросы идеологии.

Личность 
Густаво Лопес Дэвидсон женат, имеет четырёх дочерей. Увлекается теннисом и верховой ездой, представлял Сальвадор на международных соревнованиях по этим видам спорта. Характеризует себя как человека «скромного, но страстного». Своим важным позитивным качеством называет конкурентоспособность.

Примечания 

Политики Сальвадора
Члены Националистического республиканского альянса
Деятели антикоммунистических организаций
Предприниматели Сальвадора